-{Eks libris}- (u latinskom znači bukvalno „iz knjiga“ u smislu „ova knjiga je iz knjiga gospodina GG“ ) je papirna nalepnica formata A6 ili manja koja je smeštena na nekoj strani knjige najčešće na unutrašnjoj strani naslovne stranice i označava vlasništvo knjige i odnos vlasnika prema knjizi. Po pravilu sadrži ime vlasnika a može da bude i u vidu grba ili heraldičkog znaka, mota ili slogana.

-{Eks libris}- spada u malo poznatu oblast primenjene grafike. Ovo je predmet ne samo sa funkcijom označavanja i čuvanja knjiga već i predmet za kolekcionarstvo.

Galerija

Literatura 
 -{Exlibris Hlohovec Slovakia , Helena Pekarovičova, Viktor Chrenko, Hlohovec 2001}-

Spoljašnje veze 

 Strane posvećene -{Eks libris}-u
 Časopis
 -{Eks libris}- i sitna grafika 

Knjige